Вальмоден — немецкая фамилия и топоним.

Фамилия 
 Вальмоден, Амалия фон (1704—1765) — фаворитка короля Великобритании Георга II.
 Вальмоден-Гимборн, Иоганн Людвиг фон (1736—1811) — ганноверский главнокомандующий, сын предыдущей.
 Вальмоден-Гимборн, Людвиг фон (1779—1862) — русский и австрийский генерал, кавалер ордена Святого Георгия III степени, сын предыдущего. 
 Вальмоден-Гимборн, Карл фон (1792—1883) — австрийский генерал, младший брат предыдущего.

Топонимы 
 Вальмоден — коммуна в Германии.